O Conselho de Ministros da Rússia () é um órgão executivo governamental que reúne os principais oficiais do Poder Executivo do Governo da Rússia.

Rússia Imperial

Comitê de Ministros
Os Ministérios e o Comité de Ministros foram criados no início do século XIX, como parte da reforma do Governo de Alexandre I. O Comité era um conselho consultivo para o Imperador, mas só poderia considerar questões pelo monarca ou quando em detalhes para a implementação da política eram trazidos a ele pelos ministros. No entanto, o Comité teve pouco poder coletivo por não tomar decisões, apenas recomendações. Quando o monarca presidida pessoalmente as reuniões do Comitê, foi referido como um conselho que o monarca teve sua decisão-formulação de políticas autoridade que a comissão não possuía.

Presidentes do Comitê de Ministros de facto (1802-1810)
 Alexander Romanovich Vorontsov (1802–1804)  como Imperial Chanceler e Ministro dos Negócios Estrangeiros
 Adam Jerzy Czartoryski (1804–1806)  como ministro do Exterior
 Andrei Yakovlevich Budberg (1806–1807) como ministro do Exterior
 Nikolay Petrovich Rumyantsev (1807–1810) como ministro do Exterior

Presidentes do Comitê de Ministros (1810 - 1905)
 Nikolay Petrovich Rumyantsev (1810–1812)
 Nikolay Ivanovich Saltykov (1812–1816)
 Pyotr Vasilyevich Lopukhin (1816–1827)
 Viktor Pavlovich Kochubey (1827–1834)
 Nikolay Nikolayevich Novosiltsev (1834–1838)
 Illarion Vasilyevich Vasilchikov (1838–1847)
 Vasily Vasilyevich Levashov (1847–1848)
 Aleksandr Ivanovich Chernyshov (1848–1856)
 Aleksey Fyodorovich Orlov (1856–1861)
 Dmitry Nikolayevich Bludov (1861–1864)
 Pavel Pavlovich Gagarin (1865–1872)
 Nikolay Pavlovich Ignatyev (1872–1879)
 Pyotr Aleksandrovich Valuyev (1879–1881)
 Mikhail Khristoforovich Reutern (1881–1887)
 Nikolai Khristianovich Bunge (1887–1895)
 Ivan Nikolayevich Durnovo (1895–1903)

Conselho de Ministros
Depois de Nicolau II emitiu o Manifesto de Outubro de 1905 a concessão de liberdades civis a um legislador nacional (Duma e uma reforma do Conselho de Estado), o Comité foi substituído por um Conselho de Ministros. Ao contrário do Comité de Ministros, este conselho foi presidido por um Presidente (Совет министров), além do Imperador, e funcionava como uma decisão política de gabinete, com o seu presidente atuando como primeiro-ministro (chefe) do governo. Como resultado, a partir de 1905-1917, o Conselho de Ministros decidiu coletivamente a política do governo, direção tática, e serviu como um amortecedor entre o Imperador e a legislação nacional.

Rússia Soviética
O Conselho dos Comissários do Povo da República Socialista Federativa Soviética Russa foi a base para todos os governos soviéticos, incluindo a União e os níveis de republicanos, até 1946, quando todos os Sovnarkoms foram renomeados a Conselho de Ministros. Com o papel de liderança do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), fixada pela Constituição de 1936, de Stalin, os governos eram pouco mais do que os órgãos executivos da Comitê Central do PCUS. O papel de liderança também foi fixado na Constituição Soviética de 1977 e não foi anulada até 1991.

Federação Russa

Após a queda da União Soviética, o Conselho de Ministros da Rússia tornou-se o corpo principal da administração do Presidente da Rússia. Às vezes consistia de até 60 ministérios e comissões estatais e até 12 Vice-Premiers. Após a reforma de 2004, os direitos do governo foram divididos entre 17 ministérios, sete serviços federais e mais de 30 agências governamentais. 

O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da Federação da Rússia e confirmado pela Duma Estatal. O presidente é o segundo na linha para suceder à Presidência da Rússia, se o atual presidente morre, é incapaz ou se demite.

Ver também

 Governo da Rússia
 Primeiro-Ministro da Rússia

 Primeiro-Ministro da União Soviética
 Reforma Administrativa russa de 2004

História da Rússia
Império Russo
Política da Rússia
Política do Império Russo
Ministros da Rússia
nl:Raad van Ministers van Rusland